Charleville ist eine Stadt im Bezirk Murweh Shire, im australischen Bundesstaat Queensland.

Sie befindet sich im Südwesten von Queensland, 758 km westlich von Brisbane, der Hauptstadt des Bundesstaates. Charleville ist mit 3077 Einwohnern die größte Stadt und auch Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Murweh Shire, welcher 43.905 km² umfasst. Charleville liegt an den Ufern des Warrego River, an dem der Warrego Highway endet.

1922 richtete Qantas zwischen Charleville und Cloncurry die zweite regelmäßig operierende Fluglinie Australiens ein. Dies war zugleich Qantas erste Fluglinie.

In Charleville gibt es einige denkmalgeschützte Gebäude. In der Wills Street befindet sich das im Jahr 1929 fertiggestellte Hotel Corones. Der örtliche Bahnhof in der King Street, das ehemalige Gebäude der Queensland National Bank in der Alfred Street und das Charleville War Memorial in der Edward Street wurden ebenfalls unter Denkmalschutz gestellt.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Richard Bell (* 1953), Künstler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Queensland
Murweh Shire